Couvreur (franz. für „Dachdecker“) ist der Familienname folgender Personen:
 Bénédicte Couvreur (* 1971), französische Filmproduzentin
 Olivier Couvreur (* 1970), französischer Autorennfahrer
 Patrick Couvreur (* 1950), französischer Mediziner und Unternehmer
 Philippe Couvreur (* 1951), belgischer Jurist, ehemaliger Kanzler des Internationalen Gerichtshofes
 Séraphin Couvreur (1835–1919), französischer Sinologe und Missionar

Siehe auch:
 Lecouvreur